Кореники  — топоним:

Беларусь 
 Кореники — деревня, Плюсский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Кореники — деревня, Перебродский сельсовет, Миорский район, Витебская область